Földesi ist der Familienname folgender Personen:

 Gyula Földesi (* 1983), ungarischer Politiker
 Jenő Földesi (* 1928), ungarischer Generalleutnant, stellvertretender Innenminister und Staatssekretär
 Judit Földesi (* 1964), ungarische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Lajos Földesi (* 1956), ungarischer Violinist und Konzertmeister
 Margit Földesi (1961–2016), ungarische Historikerin
 Renate Földesi, deutsche Filmeditorin